Stephenson kan syfta på

Personer
Chandler Stephenson, kanadensisk ishockeyspelare
D.C. Stephenson, amerikansk Ku Klux Klan-ledare
Eric Stephenson, engelsk fotbollsspelare
George Stephenson, brittisk ingenjör
 Henry Stephenson
Isaac Stephenson, kanadensisk-amerikansk politiker.
Jan Stephenson, australisk golfspelare
Khari Stephenson, jamaicansk fotbollsspelare
Lance Stephenson, amerikansk basketspelare
Neal Stephenson, amerikansk författare
Pamela Stephenson, australisk skådespelare. 
Randall Stephenson, amerikansk företagsledare
Robert Stephenson, brittisk ingenjör
 Rosie Stephenson-Goodknight
Thomas Alan Stephenson, brittisk marinbiolog
 Wayne Stephenson

Platser
Stephenson, Michigan
Stephenson, Wisconsin
Stephenson County, county i Illinois, USA.

Övrigt
Stephenson Rocket, det första praktiskt användbara ångloket.

Se även
Stevenson

Engelska efternamn